La parola Veronese, come ogni aggettivo concernente un'importante città, nella fattispecie Verona, viene usata come cognome e come appellativo per vari personaggi.

Paolo Veronese, soprannome di Paolo Caliari (1528-1588), pittore italiano
Bonifacio Veronese, soprannome di Bonifacio de' Pitati (1487-1553), pittore italiano
Giuseppe Veronese (1854-1917), matematico e uomo politico italiano
Marco Veronese (1976), calciatore
Pio Veronese (1898-1973), calciatore
Simone Veronese (1974), calciatore
Veronese, dialetto parlato nella provincia di Verona
Veronese, provincia di Verona
Verde Veronese, gradazione di verde, scoperta dal pittore Paolo Veronese